Donji Boganovci
Gornji Boganovci